Reyðarfjörður può riferirsi a:
Reyðarfjörður, una località islandese.
Reyðarfjörður, un fiordo dell'Islanda.